Ostrvica est un toponyme qui peut désigner :
Ostrvica, une localité de Croatie située dans la municipalité de Gospić, Comitat de Lika-Senj;
Ostrvica, une localité de Croatie située dans la municipalité d'Omiš, comitat de Split-Dalmatie ;
Ostrvica, un sommet de Serbie qui fait partie des monts Rudnik.